Der Ausdruck Gürtel bezeichnet:

 ein Kleidungsstück, siehe Gürtel 
 eine Marienreliquie, siehe Heiliger Gürtel
 den liturgischen Gürtel der Priester, siehe Zingulum
 Keuschheitsgürtel
 in der japanischen Kampfkunst über die Farbe den Meister- oder Schülergrad 
 in der Heraldik die mittlere Reihe (Balkenreihe) des in drei Teile geteilten Schildes
 in Wien die Hauptverkehrsader, die zwischen den inneren und äußeren Bezirken liegt, siehe Gürtel (Wien)
 die größtenteils dort verlaufende Bundesstraße B221, siehe Wiener Gürtel Straße 
 in Köln eine Ringstraße, die linksrheinisch zwischen den inneren Ringen und dem äußeren Militärring verläuft, siehe Kölner Gürtel
 die sogenannte Gürtel-Affäre, ein Korruptionsskandal um die spanische Partei PP.

in der Geographie eine (zumindest teilweise) ringförmige geographische Zone:

 diverse Regionen (Bible Belt/„Bibel-Gürtel“, Black Belt/„Schwarz-Gürtel“, …) in den USA, siehe Belt-Regionen
 Speckgürtel, die suburbane Umgebung einer Stadt
 Amsterdamer Grachtengürtel
 Arabischer Gürtel, Syrien

in der Anatomie:

 den Schultergürtel (Cingulum membri thoracici) 
 den Beckengürtel (Cingulum membri pelvini)

in der Astronomie:
 Asteroidengürtel, gehäufte Ansammlung von Asteroiden

Der Gürtel (Originaltitel: Der Borte) ist ein mittelhochdeutsches Werk des Dietrich von der Glesse.